Дахно — украинская фамилия. Известные носители:

Топоним 
 Дахно — село, Андреевский поселковый совет, Бердянский район, Запорожская область, Украина.

См. также 
 Дахнов